Гридасово — название нескольких населённых пунктов:
 Гридасово — село в Обоянском районе Курской области.
 Гридасово — деревня в Солнцевском районе Курской области.